Финальный турнир XVI женского молодёжного чемпионата мира по волейболу проходил с 22 по 31 июля 2011 года в трёх городах Перу (Лиме, Трухильо и Кальяо) с участием 16 команд, составленных из игроков не старше 1992 года рождения. Победителем турнира стала сборная Италии.

Квалификация

Арены 

 Лима — Coliseo Eduardo Dibós
 Трухильо — Coliseo Gran Chimú
 Кальяо — Coliseo Miguel Grau

Система проведения 
Чемпионат проводился в три этапа. На первом этапе 16 команд, разделённые на 4 группы сыграли в один круг. Сборные, занявшие по итогам этих матчей первые и вторые места в своих группах, на втором этапе образовали квартеты E и F, а восемь остальных сборных отправились в группы G и H.

По итогам матчей второго этапа по две лучших команды из групп E и F получили право продолжить борьбу за медали по системе плей-офф, а команды, финишировавшие на третьем и четвёртом местах, стали участниками утешительного турнира за 5—8-е места. Первые и вторые команды групп G и H провели матчи за 9—12-е места, третьи и четвёртые разыграли места с 13-го по 16-е.

Первый групповой этап

Группа A (Трухильо)

Группа B (Лима)

Группа C (Трухильо)

Группа D (Лима)

Второй групповой этап

Группа E (Лима)

Группа F (Трухильо)

Группа G (Лима)

Группа H (Трухильо)

Плей-офф

За 13—16-е места (Кальяо)

За 9—12-е места (Кальяо)

За 5—8-е места (Лима)

За 1—4-е места (Лима)

Индивидуальные призы 
  Катерина Бозетти — MVP и лучшая в атаке (104 очка, 42,27% результативности в атаке и третий на турнире показатель по эффективности приёма — 41,76%).
  Лизе ван Хеке — самая результативная и лучшая на подаче (203 очка — 164 в атаке, 16 на блоке и 23 на подаче; 0,77 эйса в среднем за партию).
  Ян Чжоу — лучшая на блоке (31 очко и 1,15 в среднем за партию).
  Яо Ди — лучшая связующая (30,22% эффективности).
  Бренда Кастильо — лучшая в защите (6,59 в среднем за сет).
  Луция Никмонова — лучшая на приёме (43,05% эффективности).
  Натали Хагглунд — лучшая либеро (56,99% эффективности).

Итоговое положение

Ссылки 
 Официальный сайт
 Чемпионат мира на сайте Международной федерации волейбола

Чемпионаты мира по волейболу среди женских молодёжных команд
2011 год в волейболе
Чемпионаты мира в Перу
Спорт в Перу в 2011 году
Июль 2011 года
Международные спортивные соревнования в Лиме
Международные соревнования по волейболу в Перу
Спорт в Трухильо